Albert Mühlig ist der Name folgender Personen:

* Albert Mühlig-Hofmann (1886–1980), deutscher Pilot und Beamter
 Albert Ernst Mühlig (1862–1909), deutscher Maler